Ken Taylor (bassist), een Duits bassist
 Ken Taylor (voetballer), een Engels voetballer

Zie ook 
 Kenneth Taylor  (doorverwijspagina)